IDI steht für:
 Flughafen Indiana County/Jimmy Stewart Field (IATA-Code), Indiana (Pennsylvania), Indiana County in Pennsylvania
 Institut de Droit international
 Interessenverband Deutsches Internet
 Israel Democracy Institute

IDi steht für:
  Instandsetzungsdienst

Idi steht für:
 Idi (Handwerker), altägyptischer Handwerker am Ende des Alten Reiches
 Idi (Wesir), altägyptischer Würdenträger der 1. Zwischenzeit

idi steht für:
 Idi (Sprache) (ISO 639-3-Code), eine der Papuasprachen

Iði steht für:
 Jötunn (Riese) der nordischen Mythologie, Sohn von Ölvaldi

Siehe auch:
 Idy
 YDI

Abkürzung